Amerikai Egyesült Államok
Arlington Heights (Illinois)
Arlington Heights (Massachusetts)
Arlington Heights (Ohio)
Arlington Heights (Arlington, New York)
Arlington Heights (Pennsylvania)
Arlington Heights (Washington)